Lilius (inslagkrater) - maankrater

 Aloisius Lilius - Napolitaanse arts en filosoof
 Björn Lilius - Zweeds voetballer
 Fredi Lilius - Fins komiek
 Johan Lilius - Fins-Zweedse rechter
 Henrik Lilius - Fins historicus
 Frans Oskar Lilius - Fins politicus
 Franciszek Lilius - Pools componist
 Wincenty Lilius - Pools componist